Гунтер Бёмер (, 13 апреля 1911, Дрезден — 8 января 1986, Лугано) — немецкий художник и иллюстратор.

Биография 

Гунтер Бёмер родился 13 апреля 1911 года в Дрездене. После учебы в гимназии в 1930 году он был без экзаменов принят в Дрезденскую художественную академию на отделение живописи и графики. Параллельно Бёмер изучал германистику в Дрезденском университете. С 1931 по 1933 учился в Берлинской академии художеств в мастерской Эмиля Орлика и Ганса Майда.

В 1933 году Бёмер получает приглашение от Германа Гессе посетить дом писателя в Монтаньоле. Гессе также познакомил художника с берлинским издателем Самуэлем Фишером, который подписал с Бёмером контракт на создание иллюстраций для книг. Благодаря данному сотрудничеству, рисунки Бёмера появились на страницах произведений Томаса Манна, Франца Кафки, Гюстава Флобера, Германа Гессе и многих других.

С 1934 по 1936 художник часто посещает Италию, а в 1936 году участвует в Венецианской биеннале. В этом же году Бёмер посетил сначала Париж, а затем Руан, где работал над созданием серии акварельных иллюстраций к роману Гюстава Флобера «Госпожа Бовари». В 1938 художник снова прибыл в Париж для сотрудничества с издательством «Альбатрос». В 1945 году Бёмер женился на Урсуле Бехлер.

В 40-х и 50-х годах Бёмер много путешествует по Италии и Франции, участвует в выставках и совместных проектах с известными европейскими художниками. В 1960 году Гунтера Бёмера приглашают в Штутгарт возглавить отделение графики в Государственной академии изобразительных искусств, спустя 20 лет художник был назван почетным членом этой академии. В 1981 году Бёмер был награждён орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт о Гунтере Бёмере 
 Сайт фонда Урсулы и Гунтера Бёмер 

Художники Германии XX века
Персоналии по алфавиту
Художники-иллюстраторы Германии
Графики Германии
Выпускники Высшей школы изобразительных искусств (Дрезден)